Grodziszczko est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Grodziszczko, dans le powiat de Środa Wielkopolska ;
 du village de Grodziszczko, dans le powiat de Szamotuły.